high-density lipoprotein – lipoproteina o wysokiej gęstości (tak zwany dobry cholesterol)
 Hardware Description Language – rodzina języków komputerowych